Quirola puede referirse a:

 El nombre común de la planta Calluna vulgaris.
 El nombre común de la planta Erica umbellata.
 El nombre común de la planta Halimium ocymoides.